„Overloaded: The Singles Collection“ е първият сборен албум на английската група Шугабейбс издаден през ноември 2006. Албумът достига номер три и е с общи продажби от 600 000 копия и получава 2 пъти платинен статус.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Freak Like Me“ – 3:15
 „Round Round“ – 3:57
 „Red Dress“ – 3:38
 „In the Middle“ – 3:55
 „Stronger“ – 4:04
 „Shape“ – 4:12
 „Overload“ – 4:38
 „Good to Be Gone“ – 3:27
 „Caught in a Moment“ – 4:26
 „Ugly“ – 3:51
 „Easy“ – 3:39
 „Too Lost in You“ – 4:00
 „Run for Cover“ – 3:47
 „Hole in the Head“ – 3:39
 „Push the Button“ – 3:38

iTunes Store издание 
 „I Bet You Look Good on the Dancefloor“ – 2:47

The Videos Collection 
 „Freak Like Me“ – 3:46
 „Round Round“ – 3:57
 „Red Dress“ – 3:36
 „In the Middle“ – 3:41
 „Stronger“ – 4:00
 „Shape“ – 3:15
 „Overload“ – 4:18
 „Caught in a Moment“ – 3:49
 „Ugly“ – 3:35
 „Easy“ – 3:36
 „Too Lost in You“ – 3:58
 „Run for Cover“ – 3:47
 „Hole in the Head“ – 3:38
 „Push the Button“ – 3:37

The Remix Collection 
 „Freak like Me“ (Different Gear mix) – 8:13
 „Round Round“ (M.A.N.D.Y. radio mix) – 3:56
 „Red Dress“ (Dennis Christopher vocal mix) – 7:16
 „In the Middle“ (Gravitas 3am vocal mix) – 8:56
 „Stronger“ (Almighty club mix) – 8:00
 „Shape“ (D-Bop's Vocal Breakdown mix) – 7:38
 „Overload“ (Nick Faber mix) – 6:50
 „Caught in a Moment“ (D-Bop remix) – 5:30
 „Ugly“ (Suga Shaker vocal mix) – 5:44
 „Easy“ (Seamus Haji & Paul Emanuel remix) – 7:31
 „Too Lost in You“ (Kujay DaDa's Bass Shaker mix) – 6:41
 „Run for Cover“ (G4orce All Things Nice Dub) – 4:29
 „Hole in the Head“ (full Intention vocal mix) – 7:13
 „Push the Button“ (DJ Prom remix) – 8:13

Делукс издание 
 „Freak like Me“ (Maida Vale Session) – 3:51
 „Round Round“ (Sessions @ AOL) – 4:55
 „Red Dress“ (на живо от V Festival 2006) – 3:49
 „In the Middle“ (Sessions @ AOL) – 4:17
 „Stronger“ (Sessions @ AOL) – 4:22
 „Shape“ (версия на живо) – 4:15
 „Overload“ (Maida Vale Session) – 4:28
 „Caught in a Moment“ (на живо от Лондон) – 4:40
 „Ugly“ (акустична версия) – 3:49
 „Too Lost in You“ (Sessions @ AOL) – 4:19
 „Hole in the Head“ (Sessions @ AOL) – 3:33
 „Push the Button“ (на живо от Лондон) – 3:42

Албуми на Шугабейбс
Музикални албуми от 2006 година